Anne Le Lorier (1952), haute fonctionnaire française
 Eduardo Lorier (1952), homme politique uruguayen